Rushall est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Richard Rushall (1864-1953), capitaine et homme d'affaires britannique

Toponyme

Rushall, hameau du Herefordshire
Rushall, paroisse du South Norfolk
Rushall, quartier de Walsall dans les Midlands de l'Ouest
Rushall, village du Wiltshire

Homonymie de toponyme